

Любошиці — село в гміні Ємельно Ґуровського повіту Нижньосілезького воєводства
 Любошиці — село в гміні Ґубін Кросненського повіту Любуського воєводства
 Любошиці — село в гміні Лубняни Опольського повіту Опольського воєводства